Николай Александрович Пономарёв (10 октября 1929, Кустанай — 17 октября 1995) — казахский коммунистический деятель, организатор сельскохозяйственного производства, первый секретарь Комсомольского райкома Компартии Казахстана, Кустанайская область, Казахская ССР. Герой Социалистического Труда (1971). Член ЦК Компартии Казахстана. Депутат Верховного Совета Казахской ССР.

Биография 
В 1955 году вступил в КПСС. С 1951 по 1963 года — агроном в совхозах «Фёдоровский», «Кенарал» и «Владимировский». С 1963 по 1971 года — заведующий отделом сельского хозяйства Кустанайского обкома Компартии Казахстана, первый секретарь Комсомольского райкома Компартии Казахстана.
Будучи первым секретарём Комсомольского райкома, участвовал в организации сельскохозяйственного производства в районе. В 1971 году удостоен звания Героя Социалистического Труда.

С 1971 года — председатель исполнительного комитета, председатель Кустанайского областного Совета народных депутатов. С 1971 года — кандидат в члены ЦК КПСС, член ЦК Компартии Казахстана.

Избирался депутатом Верховного Совета Казахской ССР 7-го созыва.

Награды и звания 
 Герой Социалистического Труда (08.04.1971) — указом Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя социалистического Труда передовикам сельского хозяйства Казахской ССР» от 8 апреля 1971 года за выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства и выполнении пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия и животноводства удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».
 орден Ленина (08.04.1971)
 орден Ленина
 орден Октябрьской Революции
 орден Трудового Красного Знамени
 орден Трудового Красного Знамени

Примечания

Источники 
 Қазақ Совет Энциклопедиясы, 9-том, 640 б. Алматы — 1976ж.
 Герои Социалистического Труда — казахстанцы [Текст] : в 5 т. / сост.:М. Х. Абилова, И. Н. Бухонова, М. Кайргалиев. — А.-А., 1985. — Т. 5. — С. 321—322
 «Календарь дат и событий Костанайской области», Костанайская областная универсальная научная библиотека им. Л. Н. Толстого, Информационно-библиографический отдел, 2010, стр. 50

Члены ЦК КП Казахстана
Кандидаты в члены ЦК КПСС
Первые секретари районных комитетов КП Казахстана
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 8-го созыва
Председатели Кустанайского облисполкома
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 9-го созыва
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС